Francisco Villalobos ist der Name folgender Personen:

* Francisco Raúl Villalobos Padilla (1921–2022), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Saltillo
 Francisco Correa Villalobos (* 1940), mexikanischer Botschafter